McKinley es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 McKinley (condado de Taylor, Wisconsin)
 McKinley (condado de Polk, Wisconsin)